Грязново:
 Грязново (Грязновы) — русский дворянский род.

Населённые пункты 
 Грязново — село в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Грязново — село в Ферзиковском районе Калужской области.
 Грязново — деревня в Рузском районе Московской области.
 Грязново — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
Грязново — деревня в Тарском районе Омской области, упразднена в 1965 г.
 Грязново — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Грязново — до 1976 г. название деревни Красная Заря в Большеулуйском районе Красноярского края.